Jméno Glauber se vztahuje k více osobnostem:

 Glauber (Pedro de Andrade) Rocha (1938–1981) –  brazilský filmový režisér, herec a spisovatel
 Johann Rudolf Glauber (1604–1670) – německý chemik
 Roy (Jay) Glauber (* 1925, New York), americký fyzik